Schade steht für:
 Schade (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schade (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Siehe auch:

 Schad
 Shade
 Schadäus
 Gustav Schade Maschinenfabrik